XI, onze na numeração romana (Unicode: "Ⅺ", 0x216A; "ⅺ", 0x217A)
xi, ksi ou csi, nome da letra Ξ do alfabeto grego
xi, "oeste" ou "Ocidente" em mandarim, é um elemento presente em diversos topónimos, como por exemplo nos nomes das seguintes províncias da China:
 Guangxi, vasto ocidente
 Jiangxi, grande rio a oeste
 Shaanxi, terra estreita ocidental
 Shanxi, a oeste da montanha (neste caso, da montanha Tai Hang, Tai Hang Shan)
 Xizang (em português, Tibete), região do povo Zang que vive a ocidente
 Xi (sopa), um prato tradicional da Rússia
 Xi (músico)

0011